Агаревка — название населённых пунктов в России:
 
 Агаревка — село в Петровском районе Саратовской области.
 Агаревка — село в Татищевском районе Саратовской области.